Xochitepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xochitepec (kommun), Morelos, 
 Xochitepec, Morelos, ort, 
 Xochitepec, Jolalpan, ort, 
 Xochitepec, Quechultenango, ort, 
 Xochitepec, Zacapoaxtla, ort, 
 Xochitepec, Acatepec, ort, 
 Xochitepec, Veracruz, ort, Atlahuilco,